Ашмарин — фамилия. Известные носители:

 Ашмарин, Василий Матвеевич (сер. XIX в. — после 1902) — владелец фабрики серебряных изделий, золотых (серебряных) дел мастер, эмальер, искусный резчик штихелем.
 Ашмарин, Витольд Францевич (1882—1930) — чекист, деятель кинематографии.
 Ашмарин, Игорь Петрович (1925—2007) — российский учёный-биолог, академик АМН СССР, лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ.
 Ашмарин, Николай Иванович (1870—1933) — советский тюрколог, член-корреспондент АН СССР.
 Ашмарин, Станислав Николаевич (род. 1937) — советский и российский художник-карикатурист, врач-гигиенист, отец Яны Ашмариной.

 Ашмарина, Яна Станиславовна (1963—2015) — советский и российский художник-иллюстратор, график, переводчица.